Petrykiwka (ukrainisch Петриківка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 einer Siedlung städtischen Typs in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Tomakiwka, siehe Petrykiwka

 eines Dorfes in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Solone, siehe Petrykiwka (Solone)
 eines Dorfes in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Wassylkiwka, siehe Petrykiwka (Wassylkiwka)

Bis 1822 trug die ukrainische Siedlung städtischen Typs Nowa Praha ebenfalls diesen Namen.